Заводско́й либо Заво́дский се́льский сове́т — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц СССР, Белоруссии, России и Украины:
 Заводской сельсовет — в Троицком районе Алтайского края.
 Заводской сельсовет — в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Заводской сельсовет (Изюмский район) — в Изюмском районе Харьковской области, существовавший с 1920 по 2020 год.
 Заводской сельсовет (Крым) — ликвидирован в 1957 с передачей села Заводское в состав Симферополя; центр совета перенесли в Перово и был создан Перовский сельсовет (Крым).
 Заводский сельсовет (Красносельский район) — Красносельский район (Ленинградская область) Ленинградской области; ликвидирован.
 Заводской сельсовет (Ломоносовский район) — Ломоносовский район (Ленинградская область) Ленинградской области.
 Заводский сельсовет (Лядский район) — в Лядском районе Ленинградской, затем Псковской области; ликвидирован, присоединён к Заянскому с/с.
 Заводской сельсовет (Чебоксарский район) — Чебоксарский район; был передан в административное подчинение горсовета, в том числе деревни Заводская.

 Заводскослободской сельсовет (Заводско-Слободский) — Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.
 Новоспасский сельсовет (Тамбовская область) — сельское поселение в Первомайском районе Тамбовской области; админцентр — посёлок Заводской (Тамбовская область).
 Нерчинско-Заводской сельсовет в Сибири; ликвидирован.
 Троицко-Заводской сельсовет — Тасеевского района Канского округа Сибирского края; ликвидирован.
 Хватово-Заводской сельсовет — Семлевский район Смоленской области; ликвидирован.

См. также 
 Заводской совет (значения)